Cette page regroupe tous les emplois de l'expression « le canard sauvage ».

Presse 
 Le Canard sauvage est un périodique illustré français paru de mars à .
 Le Canard sauvage est un périodique de bande dessinée français paru d' à .

Théâtre 
Le Canard sauvage est une pièce de théâtre d'Henrik Ibsen, écrite en 1884 et créée en 1885

Adaptations de la pièce 
 Le Canard sauvage (Das Haus der Lüge), film allemand de Lupu Pick, sorti en 1926
 Le Canard sauvage (Die Wildente), film allemand de Hans W. Geißendörfer, sorti en 1976
 Le Canard sauvage téléfilm français de Guy Lessertisseur, diffusé en 1982

Voir aussi 
 Amas du Canard Sauvage, un amas stellaire.

Notes et références